Northern Province steht für:
 Northern Province (Sierra Leone), Provinz im Nordosten des afrikanischen Staats Sierra Leone
 Northern Province (Ruanda), Provinz im Norden des afrikanischen Staats Ruanda, siehe Nordprovinz (Ruanda)
 Northern Province (Sambia), Provinz im Norden des afrikanischen Staats Sambia, siehe Nordprovinz (Sambia)

Siehe auch:
 Nordprovinz